Тупикин — русская фамилия; имеет женскую форму Тупикина. Известные носители:
 Тупикин, Владимир Дмитриевич (1936—2021) — советский изобретатель, педагог.
 Тупикин, Владлен Александрович (род. 1965) — российский журналист и политический активист.
 Тупикин, Григорий Васильевич (1916—1965) — Герой Советского Союза.
 Тупикин, Роман Владимирович (в монашестве Исидор; род. 1974) — архиерей Русской Православной Церкви, митрополит Смоленский и Рославльский, глава Смоленской митрополии.
 Тупикин, Рувим Филиппович (1918—2000) — художник-график, мастер офорта и литографии.
 Тупикин, Сергей Иванович (1965—2018) — басист группы «Сектор газа» (1989—1992).